Doxy bezeichnet:

 eine Komposition von Sonny Rollins, siehe Doxy (Jazzstandard)
 einen Slangausdruck, der übersetzt so viel wie „Schlampe“ bedeutet.
 Handelsnamen des Arzneistoffs Doxycyclin

Siehe auch:
 Doksy
 Doxey